Shaft (1971), een Amerikaanse actiefilm uit 1971 met Richard Roundtree
Theme from Shaft, bijbehorende filmmuziek
Shaft (televisieserie), een Amerikaanse televisiefilm van CBS uit 1973-74
Shaft (2000), een Amerikaanse actiefilm uit 2000 met Samuel L. Jackson
Shaft (2019), een vervolgfilm van Shaft uit 2000